Akantostega (Acanthostega) – jeden z pierwszych czworonogów, ogniwo pośrednie pomiędzy rybami a płazami.

Żyła pod koniec dewonu, ok. 365 mln lat temu. Posiadała 4 kończyny (każda z nich miała 8 palców), ale nie potrafiła jeszcze poruszać się po lądzie. Kończyny nie posiadały stawów skokowych umożliwiających unoszenie ciężaru zwierzęcia na lądzie, wyglądały raczej jak wiosła i służyły wyłącznie do poruszania się w wodzie. Posiadała zarówno skrzela, jak i płuca. Ciało miała zakończone dużym wiosłowatym ogonem, z którego wyrastały długie kostne promienie - rusztowanie płetwy ogonowej.

Dane:  Nazwa: akantostega  Czas: dewon, 365 mln lat temu  Miejsce znaleziska: Grenlandia  Długość: ok. 60 cm  Pożywienie: ryby, owady  Siedlisko: jeziora i rzeki

Labiryntodonty
Płazy dewonu